Jiyuan – miasto w prowincji Henan, 645 tys. mieszkańców
 Jiyuan – chiński krążownik z 1884, później japoński Saien